Stratiphoromyces är ett släkte av svampar. Stratiphoromyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stratiphoromyces